Příjmení Erickson nosí více osobností:

 John E. Erickson (1863–1946) – americký guvernér Montany
 Milton Erickson (1901–1980) – americký psycholog
 Roky Erickson (1947–2019) – americký zpěvák, skladatel, hráč na harmoniku a kytarista

Podobná příjmení 
 Erikson
 Ericsson (rozcestník)

Externí odkazy